Schormann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schormann, deutscher Buchhändler
 Gerhard Schormann (1942–2018), deutscher Historiker
 Klaus Schormann (* 1946), deutscher Sportfunktionär
 Robert Schormann (1906–1962), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Sabine Schormann (* 1962), deutsche Kulturmanagerin
 Tobias Schormann (* 1986), deutscher Schauspieler